Орша — деревня в Новоржевском районе Псковской области России. Административный центр Вехнянской волости.

География 
Расположена у северной окраины города Новоржев, на берегу озера Орша.

Население 

Численность населения деревни на начало 2001 года составляла 684 человека.

История 
С 1995 до 2015 года деревня была центром Оршанской волости. Ранее — центром Оршанского сельсовета.

Примечания 

Населённые пункты Новоржевского района